

Geografia
 Lindstedt – frazione del comune tedesco di Gardelegen, situato nel circondario di Altmarkkreis Salzwedel

Persone
 Carl-Gustaf Lindstedt - attore, comico e personaggio televisivo svedese
 Laura Lindstedt – scrittrice finlandese
 Robert Lindstedt – tennista svedese
 Rosa Lindstedt – hockeista su ghiaccio finlandese